Кваутепек има више значења:

 Општина Кваутепек (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Кваутепек (Кваутепек, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кваутепек, Гранха Авикола (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кваутепек (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику